Klover (diamantbewerking)
 een Frans type musket